Мясоедово — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население – 31 житель (2007 год) . Расположена в центральной части области в 17 км к востоку от города Сафонова, в 2 км южнее автодороги , на берегу реки Гостижа. В 2 км к  от деревни железнодорожная станция Митино на линии Москва — Минск. Входит в состав Прудковского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района